Григорий Щуровский:
 Щуровский, Григорий Григорьевич (?—1887) — русский писатель, сын Г. Е. Щуровского.
 Щуровский, Григорий Ефимович (1803—1884) — русский геолог, профессор Московского университета.
 Примечания